Románia
Válaszút, falu Erdélyben, Kolozs megyében

Egyéb
Válaszút (A szökés)
Válaszút (film, 1986)
Válaszút (film, 1993)

Lásd még
Válaszúton (egyértelműsítő lap)